Hewanorra kan syfta på:

 Hewanorra – äldre namn på en ö i Västindien, se Saint Lucia
 Hewanorras internationella flygplats – en flygplats i Saint Lucia